Pirispora är ett släkte av svampar. Pirispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pirispora